EVF kan syfta på

 EVF – en anatomiterm, se Erytrocytvolymfraktion
 EVF – en fotografiterm, se Electronic View Finder
 EVF - en intresseorganisation inom området vensjukdomar, se European Venous Forum